Osoby o tym nazwisku:
 Ben Konaté – piłkarz z Gwinei Równikowej
 Djibril Konaté – malijski piłkarz
 Losseni Konaté – iworyjski piłkarz
 Pape Moussa Konaté – senegalski piłkarz 
 Mohamed Konaté – malijski piłkarz
 Sékouba Konaté – gwinejski wojskowy i polityk
 Tiémoko Konaté – iworyjski piłkarz